Лоджии Рафаэля — крытая галерея Ватиканского дворца в Риме, созданная Рафаэлем Санти с учениками.
 Лоджии Рафаэля — галерея с копиями рафаэлевских фресок в Большом Эрмитаже.